Бурят-Монгольская народная партия () — российская региональная политическая партия, действовшая на территории Бурятской АССР (Республики Бурятия) в 1990-1997 годах. 18 сентября 1991 года в результате объединения с бурятским региональным отделением Демократической партии России организовала межпартийный блок «Гражданский союз Бурятии».

Главными целями партия ставила «политическое, экономическое и духовное возрождение бурят-монгольского народа, его территориальное воссоединение», территориальное и правовое расширение бурятской автономии, демократизацию государственного строя, расширение экономических свобод.

Активисты 
 Очиров, Михаил Надмитович
 Хамутаев, Владимир Андреевич
 Пронькинов, Игорь Трофимович
 Баторова, Галина Баторовна

Примечания 

Политические партии России
Политические партии СССР